China Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 China Mountain (Idaho County, Idaho)	
 China Mountain (Twin Falls County, Idaho)	
 China Mountain (El Dorado County, Kalifornien)	
 China Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)	
 China Mountain (Cascade County, Montana)	
 China Mountain (Lincoln County, Montana)	
 China Mountain (Elko County, Nevada)	
 China Mountain (Pershing County, Nevada)	
 China Mountain (Oregon)